Zkratka MAK může znamenat:
 Mezistátní letecký výbor – letecký úřad členů Společenství nezávislých států
  (Uměleckoprůmyslové muzeum), například v Geře, Kolíně nad Rýnem, Lipsku nebo ve Vídni,

podobné
 mák